Becquerel hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Henri Becquerel, físico francés descubridor de la radiactividad, hijo de Alexandre-Edmond Becquerel.
Alexandre-Edmond Becquerel, físico francés descubridor del efecto fotovoltaico, hijo de Antoine César Becquerel.
Antoine César Becquerel, científico investigador en los campos de la luminiscencia y la piezoelectricidad.
Jean Becquerel, físico francés, hijo de Henri Becquerel.

Unidad de medida
 Becquerel o bequerelio, unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para medir radiactividad.

Cráteres
 Becquerel (cráter marciano)
 Becquerel (cráter lunar)